Le mot description peut renvoyer à :

Littérature 
 Description – Présentation détaillée dans un récit. 
 Descriptions des arts et métiers – Encyclopédie des métiers (1761 à 1782)
 Description d'Olonne – roman de Jean-Christophe Bailly (1992)

Géographie 
 Description de Delphes par Pausanias – () 
 Description de l'Afrique de Léon l'Africain – (1530)
 Description de l'Égypte – (10 vol. entre 1809 et 1828)

Mathématiques (dynamique des fluides) 
 Description eulérienne
 Description lagrangienne

Informatique 
 Description (métadonnée) – (Élément décrivant le contenu)
 Description archivistique encodée – (Système d'encodage pour les recherches archivistiques)

Divers 
 Description définie – (grammaire)
 Description des espèces — (biologie)